«Bailamos» () — дебютный сингл испанского поп-певца Энрике Иглесиаса из альбома Enrique, выпущенный на лейбле Interscope Records в августе 1999 года. «Bailamos» — первая песня Иглесиаса, записанная на спанглише (смесь английского и испанского языков).

Общая информация 
Изначально песня была включена на альбом «Cosas del Amor», и выпущена синглом в некоторых Латинских странах. После просмотра одного из концертов Иглесиаса, Уилл Смит попросил Энрике включит эту песню как саундтрек к фильму «Дикий, дикий Вест». Спустя некоторое время песня стала лидировать в чартах американских поп-радиостанций, а после сингл был выпущен во всём мире.

Песня была посвящена двум студентам: Брендану Кимбаллу и Марисе Бизаччи.

В США выпуск сингла ассоциировался с «латиноамериканской волной», которая началась после выпуска синглов Рики Мартина «Livin` La Vida Loca» и Марка Энтони «I Need To Know». После успеха сингла «Bailamos», был заключён контракт с лейблом «Interscope Records» и решено выпустить англоязычный альбом «Enrique».

Существуют две версии песни:
 оригинальная, первоначально выпущенная синглом с альбома «Cosas del Amor» в Латинских странах, которая и использовалась как саундтрек к фильму «Дикий, дикий Вест».
 альбомная версия, которая отличается от оригинальной, выпущена синглом в США, включена в альбом «Enrique».

Список композиций 
 Великобритания; CD1
 «Bailamos» (Альбомная версия)
 «Bailamos» (The Groove Brothers Remix)
 «Bailamos» (Fernando’s Latin Mix)

 Великобритания; CD2
 «Bailamos» (The Groove Brothers Radio Edit)
 «Bailamos» (Davidson Ospina Club Mix)
 «Bailamos» (Video — Paul Hunter Remix)

 Международный
 «Bailamos» (Single Remix)
 «Nunca Te Olvidaré»
 «Bailamos» (The Groove Brothers Remix)

 США
 «Bailamos» (Harry Choo Choo Romero & Eric Morillo Vocal Mix)
 «Bailamos» (Fernando G. Latin Mix)
 «Bailamos» (Ospina Club Anthem Mix)
 «Bailamos» (Pablo La Rosa Techno Dub)
 «Bailamos» (Mijangos Recycled Dub)
 «Bailamos» (Альбомная версия)

Музыкальное видео 
Клип на оригинальную версию песни был снят в Мексике. В клипе Иглесиас исполняет роль тореадора, который бежит от полицейских. На встречи ему попадаются девушки-танцовщицы фламенко, одна из которых преследует Энрике до конца клипа.

Клип на альбомную версию песни был снят Полом Хантером. В клипе Иглесиас исполняет роль бармена в ночном клубе, который смотрит на танцовщиц фламенко. Энрике пытается познакомиться с одной из танцовщиц, роль которой исполняет Стаси Флуд, но это не нравится мужчине, который пришёл вместе с ней. В конце клипа Энрике уходит из клуба вместе со Стиси Флуд.

Позиции в чартах

Еженедельные чарты

Ежегодные чарты

Сертификации

Примечания 

Синглы 1999 года
Песни 1999 года
Спанглиш-синглы Энрике Иглесиаса
Синглы, возглавлявшие Billboard Hot 100
Синглы, возглавлявшие хит-парад Испании
Синглы, сертифицированные как золотые Австралийской ассоциацией звукозаписывающих компаний
Многоязычные песни
Песни на испанском языке
Песни на английском языке
Синглы, возглавлявшие Billboard Hot Dance Club Songs
Песни Энрике Иглесиаса
Синглы, возглавлявшие Billboard Hot Latin Songs
Песни о танце
Синглы, возглавлявшие хит-парад Adult Contemporary журнала RPM
Латиноамериканские поп-песни